Пехлеваниди — советские футболисты, отец и сын:

 Пехлеваниди, Алкивиад Яковлевич (1913—1976) — советский футболист.
 Пехлеваниди, Евстафий Алкивиадович (род. 1960) — советский футболист.